TFN steht für:
 , die persönliche Steuernummer des Steuerpflichtigen im australischen Einkommenssteuerrecht
  vom Flughafen Teneriffa Nord

TfN steht für:
 Theater für Niedersachsen

TFn steht für:
 Transkriptionsfaktoren

Abkürzung